Gajbe kan som auktorsförkortning betyda:

 Pawan U. Gajbe
 U. A. Gajbe

Robotskapade auktorsförkortningar